

Prénom 
Lawrence est un prénom anglais masculin, correspondant au français  (féminin) ou Laurent (masculin).

Patronyme 

 Alexander Atkinson Lawrence, Jr. (1906-1979), juge fédéral des États-Unis ;
 
 Allan Lawrence (1930-2017), athlète australien ;
 Al Lawrence (1961-), athlète jamaïcain ;
 Andrew Lawrence (1710-1747), dit aussi André Laurent, graveur britannique ;
 Anthony Lawrence (1912-2013), journaliste britannique ;
 Barbara Lawrence (1928-), une actrice américaine ;
 Bruno Lawrence (1941-1995), musicien et acteur néo-zélandais ;
 Carol Lawrence (1932-), actrice, chanteuse et danseuse américaine ;
 Charles Lawrence (1709-1760), un officier militaire britannique ;
 Cornelius Van Wyck Lawrence (1791-1861), homme politique américain ;
 David Herbert Lawrence (1885-1930), un écrivain britannique ;
 DeMarcus Lawrence (1992-), joueur américain de football américain ;
 Diarmuid Lawrence (1947-2019), réalisateur de télévision britannique ;
 Doreen Lawrence, baronne Lawrence de Clarendon (1952-), militante jamaïcaine britannique ;  
 Dorothy Lawrence (1896-1964), journaliste britannique ;  
 Emmeline Pethick-Lawrence (1867-1954), suffragette britannique ;
 Francis Lawrence (1971-), réalisateur américain ;
 Frederick Pethick-Lawrence (1871-1961), homme politique britannique, époux de la précédente ;
 Ernest Orlando Lawrence (1901-1958), un physicien américain, Prix Nobel ;
 Geoffrey Charles Lawrence (1915-1994) , ministre en chef (en) par intérim de Zanzibar.
  (1827-1876), un romancier anglais ;
 George Newbold Lawrence (1806-1895), un ornithologue américain ;
 Henry Montgomery Lawrence (1806-1857), administrateur colonial britannique ;
 Hilda Lawrence (1906-1976), auteur américain de roman policier ;
 Jacqueline Lawrence (1982-), kayakiste australienne ;
 Janice Lawrence (1962-), une joueuse de basket-ball américaine ;
 James Lawrence (1992-), footballeur gallois ;
 Jennifer Lawrence (1990-), une actrice américaine ;
 John Lawrence (1811-1879), homme politique britannique ;
 John Lawrence (1844-1932), missionnaire britannique ;
 Joseph Lawrence (1976-), un acteur, compositeur, producteur et réalisateur américain ;
 Julie Fain Lawrence, une actrice américaine.
 Katrina Lawrence (1983-), kayakiste australienne ;
 Lillian Lawrence, une actrice américaine
 Lydia Lawrence, une chanteuse française de zouk.
 Marjorie Lawrence (1907-1979), soprano australienne ;
 Maria Lawrence (1970-), une coureuse cycliste anglaise ;
 Martin Lawrence (1965-), un acteur américain ;
 
 Maya Lawrence (1980-), une escrimeuse américaine ;
 Patrick Lawrence, 5 baron Trevethin (1960-), un avocat britannique et pair héréditaire ;
 Reginald Frederick Lawrence (1897-1987), un arachnologiste sud-africain ;
 Robert Henry Lawrence, Jr. (1935-1967), un aviateur américain ;
 Robert Lawrence (1485-1535), moine chartreux et martyr anglais ;
 Rosalyn Lawrence (1989-), céiste australienne ;
 Rosina Lawrence (1912-1997), actrice et chanteuse américaine ;
 Shannon Lawrence (1977-), un coureur bermudien ;
 Sharon Lawrence (1961-), une actrice et productrice américaine ;
 Steve Lawrence (1935-), chanteur et acteur américain ;
 Stephen Lawrence (1974-1993), adolescent noir britannique tué en 1993 ; cet homicide devint une cause célèbre ;
 Thomas Lawrence (1769-1830), un peintre britannique ;
 Thomas Edward Lawrence (1888-1935), dit Lawrence d’Arabie, un archéologue, officier, aventurier et écrivain britannique ;
 Tom Lawrence (1994-), footballeur gallois ;
 Trevor Lawrence (1999-), joueur de football américain ;
 Vicki Lawrence (1949-), une actrice américaine ;
 Vincent Lawrence (1889-1946), scénariste et auteur dramatique américain ;
 Viola Lawrence (1894-1973), une monteuse américaine.

Toponyme

Canada 
 Lawrence, une station de la ligne Yonge-University-Spadina du métro de Toronto.
 Lawrence, une municipalité rurale du Manitoba.

États-Unis 
 St. Lawrence, une ville du Dakota du Sud ;
 Lawrence, ville du comté de Marion en Indiana ;
 Lawrence, une ville de l'État du Kansas, où se produisit le massacre de Lawrence ;
 Lawrence, une ville du Massachusetts ;
 Lawrence, ville dans l’État de New York ;
 Lawrence (comté de Saint Lawrence), ville située dans l’État de New York ;
 Lawrence, une station de la ligne rouge du métro de Chicago ;
 , 11 comtés portent ce nom aux États-Unis.

France 
 Parc Lawrence, un parc dans la commune de Pau dans le sud-ouest de la France.

Nouvelle-Zélande 
 Lawrence, petite localité située dans la région d’Otago, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 La rivière Lawrence, cours d'eau de l’Île du Sud.

Art et culture 

 Lawrence d’Arabie, un film de 1962 sur la vie de T. E. Lawrence réalisé par David Lean.

Voir aussi 

 

Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis
Prénom masculin
Prénom anglais